Gminy w USA:
 Fishing River (ang. Fishing River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Fishing River (ang. Fishing River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ray